Жуа́н Луи́ш Гоуве́я Марти́нш (; 24 апреля 1967 года, Фуншал, провинция Мадейра, Португалия) — португальский футболист и тренер.

Биография 
В качестве игрока почти всю свою карьеру провел в клубе Примейры «Маритиму». Став тренером, Мартинш долгое время работал помощником у португальского специалиста Марьяну Баррету. Вместе с ним они приехали в Литву, где работали вместе в тренерском штабе «Стумбраса». Зимой 2019 года после ухода Баррету Мартинш самостоятельно возглавил клуб. Летом того же года португалец был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Жальгириса».

Достижения

Футболиста 
  Финалист Кубка Португалии (1): 1994/95.

Тренера 
  Обладатель Кубка Литвы (1): 2020.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Transfermarkt

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Маритиму»
Футбольные тренеры Португалии
Тренеры ФК «Стумбрас»
Тренеры ФК «Жальгирис»